Javier Jiménez Sendín (1945), ingeniero español 
 Javier Jiménez Báez (1952), futbolista costarricense;
 Javier Jiménez del Pozo (1976), futbolista español
 Javier Jiménez Camarero (1987), futbolista español
 Javier Jiménez Moreno (1996), futbolista español
 Javier Jiménez García (1997), futbolista español